Die Erstaustragung der Big 12 Tennis Championships der Herren fand im Jahr 1997 statt. Erste Titelträgerin wurde die University of Texas.

Das Turnier fand vom 24. bis zum 27. April auf dem Gelände selbiger Universität statt.

Teilnehmende Mannschaften

Turnierplan

Weblinks 
 Big 12 Record Book – Men’s Tennis (pdf, englisch)

1997
College-Tennis-Saison 1996/97
Tennisturnier 1997
Tennisturnier in Austin